

Opere 
 Too Many Husbands
 Straight Shootin' Lady
 Travelin' Man
 Sweet Misery
 Tigress
 Scoundrel
 Private Eyes
 Restless Nights
 Louisiana Lovin’
 Tough Guy, Savvy Lady
 The Lady and the Cowboy
 Rascal
 Island Rogue
 The Incredible Hunk
 Passione improvvisa (Kissed by a Rogue)
 The Devil and Miss Goody-Two-Shoes
 The Cop and the Mother-to-Be
 Belated Bride
 Husband Wanted
 Ready-Made Family
 Tall, Dark, and Bad (1996)
 Just Married... Again (1998)
 The Last Southern Belle (1999)
 Punto e a capo (A New Attitude) (2001)
 Millionaire Cop & Mom-To-Be (2002)
 Divisa e rossetto (Hot Shot) (2002)
 And After That, The Dark (2004)
 Night Kills (2004)
 Valley of the Shadows (2004)
 What Looks Like Crazy (2008)
 Nutcase (2009)
 High Anxiety (2009)

Note

Collegamenti esterni